

Cinema 
 La regina di Broadway (In Person) – film del 1935 diretto da William A. Seiter

Musica 
 In Person! – album di Tony Bennett del 1959
 In Person – album di Bobby Timmons del 1962
 In Person – album di Cannonball Adderley del 1968
 In Person – album di Ike & Tina Turner del 1969
 In Person – album dei Flamin' Groovies del 1997